Nobles:
 Antíoc de Macedònia, general macedoni, que va servir el rei Filip II de Macedònia, ancestre dels selèucides
 Antíoc I Sòter, rei associat 291 aC-281 aC, rei 281 aC-261 aC 
 Antíoc II Theós o Teos 261 aC-246 aC 
 Antíoc III 223 aC-187 aC 
 Antíoc IV 174 aC-164 aC 
 Antíoc V Eupator 164 aC-162 aC 
 Antíoc VI Dionisi o Epífanes, 145 aC-140 aC 
 Antíoc VII Sidetes o Evergetes, 138 aC-129 aC 
 Antíoc VIII Grypos (125 aC-96 aC) 
 Antíoc IX Cyzicenos 114 aC-94 aC 
 Antíoc X Eusebi Filopàtor 94 aC-90 aC (o 83 aC) 
 Antíoc XI Epífanes Filadelf 95 aC-92 aC 
 Antíoc XII Dionisi 88 aC-84 aC 
 Antíoc XIII Asiàtic 69 aC-64 aC 
 Antíoc Hierax, príncep selèucida rebel (segle III aC)
 Antíoc I de Commagena (98 aC- 38 /31 aC), rei de Commagena fill de Mitridates I Cal·línic el succeí el 86 aC 
 Antíoc II de Commagena (segle I aC), rei de Commagena
 Antíoc III de Commagena (? - 17 dC), rei de Commagena, possible fill i successor de Mitridates III de Commagena el 12 aC 
 Antíoc IV de Commagena Epífanes (sI dC)
 Antíoc, esclau revoltat i rei de Sicília (136 aC-132 aC)
 Antíoc Nicàtor, possible rei associat o rebel a Bactriana vers 225 aC
 Sants i bisbes:
 Antíoc de Sulcis (Galàcia o Capadòcia, 95 - Sardenya, 127), metge grec, sant màrtir, sant patró de Sardenya
 Sant Antíoc d'Armènia o Sant Antíoc de Sebaste, sant màrtir de Sebaste, mort al final del 
 Antíoc de Ptolemais, bisbe de Ptolemais
 Altres personatges:
 Antíoc (jurista) (), jurista romà
 Antíoc l'astrònom, astrònom grec
 Antíoc (monjo) (segle VII), monjo de Sant Saba
 Antíoc Filomètor, metge grec (segle II aC)
 Antíoc (metge), metge grec (segle II)
 Antíoc (escultor), escultor grec 
 Antíoc d'Alexandria, escriptor grec
 Antíoc d'Arcàdia (segle IV aC), polític d'Arcàdia 
 Antíoc d'Ascaló (segle II-I aC), filòsof grec
 Antíoc d'Atenes (segle V aC), militar grec 
 Antíoc d'Eges, sofista grec d'Eges
 Antíoc de Laodicea, filòsof escèptic grec
 Antíoc de Siracusa, (segle V aC), historiador grec sicilià